Top 10 peut faire référence à :
 En règle générale aux 10 meilleurs d'une liste ou aux 10 meilleurs d'un classement.
 Top 10 des ventes, classement des 10 meilleures ventes.
 Top 10, comic américain.
 Top Ten, jeu de société coopératif français.
 Top 10 des Cahiers du cinéma listes annuelles des meilleurs films sortis en France au cours de l'année écoulée.
 AFI's 10 Top 10, classement de dix films américains dans dix classements de genres cinématographiques différents.
 Top 10 du classement ATP, concerne les semaines et années passés par les joueurs de tennis, depuis la création du classement en 1973.
 NZX Top 10, un indice boursier du New Zealand Exchange.
 Bénin top 10, une émission de télévision béninoise.
 Top 10 désigne le championnat d'Italie de rugby depuis 2019.

Voir Aussi 

 Top